Грант Боулер (род. 18 июля 1968 года, Окленд, Новая Зеландия) — новозеландский актёр, известный по ролям в сериалах «Дурнушка» и «Вызов».

Биография 
Боулер родился в Окленде, Новая Зеландия. Будучи ещё ребёнком, переехал с родителями в Австралию.

В 2011 году развелся со своей женой Роксаной Уилсон, с которой прожил 9 лет. Имеет двух детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Новой Зеландии
Актёры Австралии
Родившиеся 18 июля
Родившиеся в 1968 году
Родившиеся в Окленде (Новая Зеландия)